L'US Open féminin 2016 est l'édition 2016 de l'US Open qui se déroule à Philadelphie du 8 au . Camille Serme gagne son  US Open, en battant la n° 1 mondiale Nour El Sherbini en finale.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open de squash masculin 2016
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 

Féminin 2016
Sport en Pennsylvanie en 2016
Sport aux États-Unis en octobre 2016
PSA World Series 2016